Redon, ókori illír tengeristen
Redon, település a franciaországi Bretagne-ban